Mondstraße steht für:
 Mauritz-Ost und Mondstraße, Ortsteil von Münster-Ost

 Mondstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/M #Mondstraße
 Mondstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Mondstraße
 Mondstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Untergiesing
 Mondstraße (Münster, Westfalen), siehe Liste der Baudenkmäler in Münster